Nageri (Munte), een plaats in Indonesië
Nageri (Juhar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing